Flugplatz Nidda steht für folgende Flugplätze:

 Militärflugplatz Nidda-Harb, ehemaliger Militärflugplatz in Hessen von 1936 bis 1945, siehe Harb #Flugplatz
 Segelfluggelände Nidda, seit 1952 ein Segelfluggelände im Wetteraukreis, Hessen